Julija Tichonova – ex fondista russa naturalizzata bielorussa
 Sof'ja Tichonova – saltatrice con gli sci russa
 Tamara Tichonova – ex fondista sovietica